Panorama může označovat:

 panoráma – široký, celkový pohled na krajinu nebo nějaký celek, např. panoramatickou fotografii
 Panorama (album) – hudební album českého rappera LA4
 Panorama (nakladatelství) – nakladatelství a vydavatelství vzniklé v roce 1978 vyčleněním z Orbisu
 rozhledna
 Panorama (Kabátice) – rozhledna u Chlebovic na okraji Frýdku-Místku
 Panorama (Černá hora) – rozhledna v Krkonoších u Jánských Lázní
 Hamelika (rozhledna) – též rozhledna Panorama, u Mariánských Lázní
 Panorama (webová služba) – služba mapového portálu Mapy.cz umožňující prohlídku míst nasnímaných v 360° záběru, obdoba Google Street View
 Panorama Hotel Prague – hotel na pražské Pankráci
 Panoráma křížovek – křížovkářský časopis
 svoboda panoramatu – legislativa týkající se autorského práva při focení a natáčení ve veřejném prostoru